Alcmene puede estar haciendo referencia a:

 Alcmene, personaje de la mitología griega. 
 Alcmene, género de plantas de la familia de las Annoniáceas.